

Linguistique
En linguistique, un mot est une unité sémantique du langage. Certains d'entre eux sont plus particuliers :
 un mot composé ;
 un mot-valise (ou mot porte-manteau) est un nouveau mot formé de la fusion de deux autres mots ;
 un mot-outil ou mot grammatical est ;
 un mot clé est un terme caractéristique d'un thème ;
 les mots vides sont des mots qui sont tellement communs qu'il est inutile de les indexer ou de les utiliser dans une recherche ;
 les mots de la fin sont les phrases que prononce une personne avant de rendre le dernier souffle ;
 les mots les plus longs en français...

Jeux de mots
 Un jeu de mots est un jeu de langue qui manipule les mots ou des sonorités
 Les mots croisés ou mots fléchés sont des jeux de lettres
 Mots croisés est une émission de débat présentée par Arlette Chabot
 Mots mêlés, mots à découvrir et à rayer dans une grille de lettres (Presse)
 Le mot le plus long, émission créée en 1965 par Armand Jammot

Autres domaines
 En informatique, un mot est l'unité de base manipulée par les processeurs et les microprocesseurs.
 En informatique, selon la méthode d'analyse de Merise, un MOT est un Modèle Organisationnel des Traitements.
 En mathématiques, notamment en mathématiques discrètes, et en informatique théorique, un mot est une suite finie d'éléments d'un ensemble, ou une suite finie de symboles d'un alphabet donné. C'est un concept de base de la combinatoire des mots et de la théorie des langages.
 Le mot de passe, moyen d'authentification pour utiliser une ressource ou un service dont l'accès est limité et protégé.
 La représentation de mot désigne, chez Freud, le mot comme représentation verbale.
 Mot est le dieu de la mort dans la mythologie ougaritaine.
 mot. abréviation allemande pour Motorisierte Infanterie (Infanterie motorisée).

Œuvres culturelles

 en littérature :
 Un gros mot et Le Fin Mot sont des comédies-vaudeville d'Eugène Labiche ;
 Le Dernier Mot d'elle est un récit de Françoise Gérard ;
 Les Mots est l'autobiographie de Jean-Paul Sartre ;
 Les Mots et les Choses est un ouvrage écrit par Michel Foucault ;
 Les Mots de Zaza est une histoire illustrés pour enfants de Jacqueline Cohen ;
 Les Deux Mille Mots est un manifeste écrit pendant le Printemps de Prague par l'écrivain Ludvík Vaculík.
 Mots : Les Langages du politique est une revue scientifique et littéraire.
 en musique :
 Les Mots est une compilation de Mylène Farmer sortie en 2001 ;
 Les Mots est une chanson de Mylène Farmer en duo avec Seal sortie en 2001 ;
 Les Mots est une chanson de Keen'v sortie en 2011.
Les Mots est une chanson de Renaud sortie en 2016.

 en cinématographie :
 Mot est une série télévisée d'animation française ;
 Trois petits mots est un film musical de Richard Thorpe tourné en 1950 ;
 Les Mots est un court-métrage de Patrice Leconte.
 à la télévision :
 Les Mots d'Éric et Ramzy est une émission comique diffusée sur M6 en 1998 et animée par le duo Éric et Ramzy.

Sigles 

MOT peut faire référence à :
  ;
 le code NYSE de la société Motorola ;
 un groupe de musique d'origine coréenne ;
 Museum for Old Techniques (Musée des Techniques Anciennes) - Grimbergen - Belgique ;
 la Mission Opérationnelle Transfrontalière ;
  Tokyo (MOT) ;
 Modèle organisationnel des traitements, en informatique.
 Modélisation par Objets Typés, en représentation des connaissances.
 micro-organismes et toxines.